Unland bezeichnet:
Unland, eine nicht nutzbare Fläche 

Unland ist der Familienname folgender Personen:

Georg Unland (* 1953), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in Sachsen, Professor an der TU Bergakademie Freiberg
Hermann Josef Unland (1929–2015), deutscher Politiker (CDU), Bundestagsabgeordneter
Rainer Unland, deutscher Datenverwaltungswissenschaftler und Professor